Adam Arcimowicz – polski i rosyjski polityk
 Wiktor Arcimowicz − polski i rosyjski polityk